La Mòta  o Villesiscle , municipi francès al departament de l'Aude (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 La Mòta (Landes), municipi francès al departament de Landes
 La Mòta (Var), municipi francès al departament de Vas
 La Mota de Cassèl, municipi francès al departament de l'Òlt (regió de Migdia-Pirineus)
 La Mota de Chalancon, municipi francès al departament de la Droma
 La Mòta de Cucmont, municipi francès al departament de Tarn i Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 La Mota de Fenelon, municipi francès al departament de l'Òlt (regió de Migdia-Pirineus)
 La Mòta de Mont Ravèl, municipi francès al departament de la Dordonya (regió d'Aquitània)
 La Mota de Ròse, municipi francès al departament de Valclusa (regió de Provença-Alps-Costa-Blava)
 La Mòta e Capdevila, municipi francès al departament de Tarn i Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 La Mòta Gohàs, municipi francès al departament de Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 La Mota Granda, municipi francès al departament de l'Erau (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 La Mòta Landeron, municipi francès al departament de Gironda (regió d'Aquitània)